HKK Široki (Široki Brijeg), nekad je nosio ime KK Mladost 
 HAKK Mladost Zagreb (Hrvatski akademski košarkaški klub Mladost, Zagreb)
 KK Mladost (Đurđevac)